IJslands basketbalteam (mannen)
 IJslands basketbalteam (vrouwen)